Наталья Дмитриевна Дьячко́ва, прозвище в ринге — «Рысь» («Lynx») (род. 1994) — российская спортсменка, мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, кандидат в мастера спорта России по ушу-саньда, неоднократная победительница чемпионатов России, чемпионка Европы, чемпионка мира среди профессионалов.

Биография 
Заниматься тайским боксом начала в 11 лет, с 15 лет выступает в профессиональных боях. Окончила среднюю школу № 14 в Петрозаводске.

С 2012 года — студентка Института физкультуры Петрозаводского государственного университета. Тренирует женскую группу по тайскому боксу в петрозаводском спортивном клубе «Lynx Fight Club».

Спортивная карьера 
 Победитель первенства России по тайскому боксу (2009, Муром)
 Победитель первенства России по ушу-саньда (2009, Воскресенск)
 Серебряный призёр первенства мира по тайскому боксу (2009, Бангкок)
 Победитель первенства России по ушу-саньда (2010, Санкт-Петербург)
 Бронзовый призёр чемпионата мира по ушу-саньда среди юниоров (2010, Сингапур)
 Серебряный призёр первенства мира по тайскому боксу (2011, Ташкент)
 Победитель первенства мира по тайскому боксу (2012, Санкт-Петербург)
 Чемпионка мира среди профессионалов по версии W.P.M.F. (2012, Таиланд)
 Победитель Кубка России (2012, Кстово)
 Чемпионка Европы по тайскому боксу (2013, Португалия)
 Чемпионка России по тайскому боксу (2013, Кемерово)
 Чемпионка России по К-1 2013(2013, Санкт Петербург)
 Победитель чемпионата России по тайскому боксу (2014, Севастополь)
 Чемпионка мира среди профессионалов по версии WMC I-1 (2014, Гонконг)
 Победитель Кубка России по тайскому боксу (2015, Калининград)
 Победитель турнира по кикбоксингу W5 Grand Prix Kitek (2015, Москва)

Общественная деятельность 
Выдвинута кандидатом в региональное собрание Республики Карелия от партии Яблоко третьим номером в общереспубликанском списке.

Ссылки 
 Наталья Дьячкова на сайте Федерации тайского бокса России
 Наталья Дьячкова: «Иногда я думаю: блин, да на хрена мне быть девушкой?!»
 ГТРК «Карелия». Наталья Дьячкова — чемпионка мира по тайскому боксу
 Наталья Дьячкова — серебряный призер первенства мира по тайскому боксу среди юниоров (2009)
 Дьячкова: «Спорт — это жизнь, во всех проявлениях» (2012)
 Карельская спортсменка Наталья Дьячкова стала Чемпионкой Европы по тайскому боксу (2013)
 Карельская спортсменка Наталья Дьячкова стала Чемпионкой России по тайскому боксу
 Карельская «Рысь» Наталья Дьячкова стала чемпионкой мира (2014)
 Наталья Дьячкова победила на Кубке России по тайскому боксу (2015)
 Наталья «Рысь» Дьячкова выиграла бой в «Лужниках» (2015)
 Наталья Дьячкова стала трехкратной чемпионкой России по тайскому боксу

Мастера спорта России международного класса
Женщины-боксёры
Кикбоксеры России
Спортсмены Карелии